La competizione del Volteggio maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 agosto al 1º settembre 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Programma

Risultati

Qualificazioni

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 M4